Marc Grieder, né le , est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002||GCK Lions U20||Juniors Élites A||35||0||3||3||24||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2002-2003||GCK Lions||LNB||27||0||0||0||71||9||0||0||0||8
|-
|GCK Lions U20||Juniors Élites A||27||0||0||0||69||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2003-2004||GCK Lions||LNB||36||2||7||9||92||6||1||0||1||26
|-
|GCK Lions U20||Juniors Élites A||5||2||3||5||0||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2004-2005||GCK Lions||LNB||42||5||7||12||56||-||-||-||-||-
|-
|HC Viège||LNB||2||0||0||0||0||4||0||1||1||2
|-
|rowspan="2"|2005-2006||GCK Lions||LNB||21||0||1||1||18||-||-||-||-||-
|-
|HC Olten||LNB||19||1||1||2||18||5||0||0||0||4
|-
|2006-2007||Lausanne HC||LNB||32||5||4||9||38||10||0||0||0||4
|-
|2007-2008||Lausanne HC||LNB||35||0||5||5||60||9||1||1||2||16
|-
|2008-2009||Lausanne HC||LNB||44||1||10||11||30||23||0||4||4||4
|-
|rowspan="3"|2009-2010||Lausanne HC||LNB||3||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|HC Bâle||LNB||24||2||3||5||18||4||1||1||2||4
|-
|HC Bienne||LNA||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||HC Bâle||LNB||16||2||3||5||8||3||0||0||0||0
|-
|rowspan="2"|2011-2012||HC Bienne||LNA||43||2||3||5||10||5||0||0||0||4
|-
|SC Langenthal||LNB||9||0||2||2||6||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2012-2013||HC Bienne||LNA||35||2||5||7||50||5||0||0||0||0
|-
|SC Langenthal||LNB||5||2||1||3||4||-||-||-||-||-
|-
|2013-2014||HC Ambrì-Piotta||LNA|| 42 || 1|| 1||2 || 16||3|| 0|| 0|| 0|| 6 
|-
|2014-2015|| HC Ambrì-Piotta ||LNA|| 29 || 1|| 1||2 || 16||9|| 0|| 1|| 1|| 27 
|-
|2015-2016|| SC Rapperswil-Jona Lakers ||LNB|| 41 || 3|| 6||9 || 70||17|| 0|| 1|| 1|| 16 
|-
|2016-2017|| HC Olten ||LNB|| 37 || 2|| 4||6 || 53||1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2017-2018|| HC Olten ||LNB|| 35 || 3|| 3||6 || 26|| 16 || 0|| 1|| 1|| 31

Palmarès 
Champion de Suisse de LNB en 2009 avec le Lausanne HC.

Références

Voir aussi

Naissance en octobre 1984
Naissance à Bâle
Sportif bâlois
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du GCK Lions
Joueur du HC Olten
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Bâle
Joueur du HC Bienne
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Défenseur de hockey sur glace